C.a.R. (или Z.u.L.) —  приложение интерактивной геометрии,
оно, в частности, позволяет делать геометрические построения на Евклидовой и неевклидовой геометрии. 

Является свободным программным обеспечением с открытым исходным кодом.
Программное обеспечение написано на языке Java.
Автор Рене Гротман из Католического университета Айхштетт-Ингольштадт.

Лицензируется в соответствии с условиями открытого лицензионного соглашения GNU (GPL).

Задания 

Среди подобных программ, C.a.R. выделяется наличием заданий.
Они позволяют создавать Java-апплеты, например для упражнения на построение.
Эти апплеты можно запускать из командной строки, используя . 
(Раньше их можно было запускать в браузере, но поддержка Java в браузерах была отключена в последние годы.)

См. также 

 GeoGebra
 Kig
 KSEG
 Построение с помощью циркуля и линейки

Примечания

Внешние ссылки 
 C.a.R.
 CaRMetal 
 Учебник для использования C.a.R.

Свободные программы для образования
Программное обеспечение, написанное на Java
Образовательное программное обеспечение
Динамическая геометрия